Тусшар Капур (, , род. 20 ноября 1976 года, Бомбей, Индия) — индийский актёр и продюсер. Сын известного актёра Джитендры.

Биография 
Тусшар родился 20 ноября 1976 года в городе Бомбее, в семье известного актёра и продюсера Джитендры и его жены Шобхи Капур. Имеет сестру Экту, известного теле- и кинопродюсера. Окончил Бомбейскую Шотландскую школу, где учился в одном классе с Абхишеком Баччаном. Также учился в Мичиганском университете. 

До актёрского дебюта, Тусшар работал в качестве ассистента режиссёра . После этого он учился с Рошаном Танеджой и Махендрой Верма в школе актёрского мастерства. В 2001 году дебютировал в фильме Mujhe Kucch Kehna Hai, вместе Кариной Капур. Фильм стал «супер-хитом», а Тусшар был отмечен кинопремией Filmfare Award за лучшую дебютную мужскую роль.

Является совладельцем двух компании:  и .

Личная жизнь 
В 2016 году с помощью суррогатной матери у него родился сын Лаксшия.

Фильмография

Примечания 

Лауреаты Filmfare Awards
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Школы бизнеса Мичиганского университета